Інтегрин, ізоформа бета-1 () – білок, який кодується геном ITGB1, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 798 амінокислот, а молекулярна маса — 88 415.

Цей білок за функціями належить до рецепторів клітини-хазяїна для входу вірусу, рецепторів, інтегринів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, взаємодія хазяїн-вірус. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, іоном магнію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Інтегрини
CD-антигени